Clamens est un patronyme porté notamment par :

 François Clamens (1899-1976), homme politique français ;
 Henri Clamens (1905-1937), peintre français ;
 Jean Clamens (1850-1918), maître verrier français ;
 Stéphane Clamens (1971-), tireur français.